Herman Bing og Herman Jacob Bing er navnet på flere personer:

 Herman Bing (boghandler) (1776-1844) – dansk bog- og papirhandler (Herman/Heiman Jacob Bing)
 Herman Bing (politiker) (1845-1896) – dansk redaktør og politiker (Herman Meyer Bing)
 Herman Bing (læge) (1871-1966) – dansk professor, dr.med. (Herman Jacob Bing)
 Herman Bing (komiker) (1889–1947) – tysk komiker